Jméno a příjmení František Přikryl má více nositelů:

 František Přikryl (kněz) (1857–1939) – český římskokatolický duchovní a historik
 František Přikryl (politik) (1924–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ